Белодубро́вский — фамилия. Известные носители:
 Белодубровский, Александр Саввич (1920 — ок. 1985) — разработчик первых в СССР специализированных вычислительных управляющих приборов, лауреат Ленинской премии. 
 Белодубровский, Марк Ефимович (1941—2022) — советский и российский композитор, скрипач, педагог, искусствовед.
 Белодубровский, Евгений Борисович (род. 1941) — советский и российский литературовед, библиограф.

См. также 
 Белодубровский сельсовет (Костюковичский район)